Pseudoarenicola varians är en ringmaskart som beskrevs av Liu och Yang 1991. Pseudoarenicola varians ingår i släktet Pseudoarenicola, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
varians